Something 4 the Weekend – singolo dei Super Furry Animals del 1996
 Something for the Weekend – singolo dei Divine Comedy del 1996
 Something for the Weekend – album dei Stackridge del 1999
 Something for the Weekend – singolo di Ben Westbeech del 2011